Botarell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Botarell (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Botarell (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar